Hegesippos ist der Name folgender Personen:

 Hegesippos (Redner), attischer Politiker und Redner 
 Hegesippos von Mekyberna, griechischer Historiker 
 Hegesippos (Dichter), griechischer Komödiendichter 
 Hegesippos (Epigrammatiker), griechischer Epigrammatiker 

Siehe auch:
 Hegesippus (vor 130–nach 180), christlicher Kirchenhistoriker